Dumaine ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Chilhaud-Dumaine (1852–1930), französischer Diplomat
 Louis Dumaine (1889–1949), US-amerikanischer Jazz-Trompeter

Siehe auch:
 DuMaine
 du Maine